

Łotwa 
Dawna nazwa miejscowości:
 Kieś

Niemcy 
 Wenden – dzielnica Brunszwika
 Wenden – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Olpe
 Wenden – były powiat

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Winda

Stany Zjednoczone 
 Wenden – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie La Paz

Osoby 
 Michael Wenden – australijski pływak

Zobacz też 
 województwo wendeńskie